Le Monestier-du-Percy ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) im Département Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes (vor 2016: Rhône-Alpes). Die Gemeinde liegt im Arrondissement Grenoble und gehört zum Kanton Matheysine-Trièves (bis 2015: Kanton Clelles). Die Einwohner werden Moneterous genannt.

Geographie 
Le Monestier-du-Percy liegt etwa 45 Kilometer südlich von Grenoble. Umgeben wird Le Monestier-du-Percy von den Nachbargemeinden Percy im Norden und Westen, Prébois im Osten und Nordosten, Saint-Maurice-en-Trièves im Süden und Südosten sowie Treschenu-Creyers im Süden und Südwesten.

Durch die Gemeinde führt die frühere Route nationale 75 (heutige D1075).

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Pierre-et-Saint-Paul aus dem Jahre 1278

Weblinks 

Ort in Auvergne-Rhône-Alpes